D'Archiac ist der Familienname folgender Personen:

 Adolphe d’Archiac (Étienne Jules Adolphe Desmier de Saint-Simon, Vicomte d'Archiac; 1802–1868), französischer Geologe und Paläontologe

Siehe auch:
 Mount d’Archiac